

Муніципалітети у Франції 
 Руссільйон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Руссільйон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер

Інше 
 Руссільйон